

Anno 
 153 o 153 a.C.

Codici 
 153  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico tedesco di Hoffeld, nel circondario di Stoccarda

Matematica 
 153 – numero